Werbowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Werbowoje/Вербовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Werbowe (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad, siehe Werbowe (Pawlohrad)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Werbowe (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Werbowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Werbowe (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka, siehe Werbowe (Zarytschanka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Werbowe (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka, siehe Werbowe (Kompanijiwka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Werbowe (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Werbowe (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw, siehe Werbowe (Ananjiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Werbowe (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Werbowe (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Werbowe (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Werbowe (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Werbowe (Sumy)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Werbowe (Berehowe)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Werbowe (Nossiwka)

Siehe auch:
 Werbowez